Небойша Кохарович (, род. 17 мая 1963, Загреб) — хорватский дипломат, посол Хорватии в России (2009—2012), посол Хорватии в Китае (с 2013 года).

Биография 
Родился 17 мая 1963 года в Загребе. Окончил философский факультет Загребского университета по специальности южнославянские языки, одновременно изучал русский и английский языки; там же получил магистра философии.

Говорит на английском, русском, итальянском, польском и болгарском языках.

Женат, двое детей.

Дипломатическая карьера 
 1988—1990 — член отдела международной торговли издательской компании Mladost.
 1990—2000 — научный сотрудник факультета философии Загребского университета.
 6 апреля 2000 — помощник министра иностранных дел по неевропейским двусторонним отношениям.
 16 мая 2003 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Хорватии в Польше.
 16 ноября 2008 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Хорватии в России.
 1 марта 2012 — помощник министра иностранных и европейских дел по двусторонним отношениям.
 15 октября 2013 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Хорватии в Китае.

Ссылки 
 

Выпускники Загребского университета
Дипломаты Хорватии
Послы Хорватии в Польше
Послы Хорватии в России
Послы Хорватии в Китае